Chepy (Marne)
Chépy (Somme)